De 200 meter schoolslag vrouwen op de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 vond plaats op 30 juli, series en halve finales, en 31 juli 2009, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit vier baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemsters zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend wereldkampioene was de Australische Leisel Jones.

Podium

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
 Uitslag series
 Uitslag halve finales
 Uitslag finale

Wereldkampioenschappen zwemmen 2009